Broek est un toponyme de langue néerlandaise, signifiant marais. L'élément apparaît fréquemment en toponymie.

 Broek, village de la commune d'Aa en Hunze, Drenthe
 Broek, hameau de la commune de Brummen, Gueldre
 Broek, village de la commune de De Fryske Marren, Frise
 Broek, hameau de la commune de Gouda, Hollande-Méridionale
 Broek, hameau de la commune de Het Hogeland, Groningue
 Broek, hameau de la commune de Vijfheerenlanden, Utrecht
 Broek, ancienne commune et seigneurie de la Hollande-Méridionale
 Broek in Waterland, village de la commune de Waterland, Hollande-Septentrionale
 Broek op Langedijk, village de la commune de Langedijk, Hollande-Septentrionale
 Broek est la variante flamande de Broeck, quartier et ancien hameau de la commune d'Anderlecht (Région de Bruxelles-Capitale), Belgique